Utrechtse Heuvelrug (stuwwal), een zandrug in de provincies Utrecht en Noord-Holland
Utrechtse Heuvelrug (gemeente), een gemeente in dat gebied
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, een nationaal park in dat gebied